Гезе́лиус () — шведская фамилия. Известные носители:

 Гезелиус, Йоханнес (1615—1690) — финский церковный деятель, епископ Турку.
  (род. 1923) — шведский архитектор.